Peter Grosz ist der Name folgender Personen:

* Peter Grosz (Schriftsteller) (* 1947), deutscher Schriftsteller
 Peter Grosz (Schauspieler) (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Peter Michael Grosz (1926–2006), US-amerikanischer Physiker und Luftfahrthistoriker